

Personnalités portant ce patronyme 

 Otto Mügge (1858–1932), minéralogiste ;
 Robert Mugge (1950-), cinéaste ;
 Theodor Mügge (1802-1861), écrivain ;
 Vera Mügge (1911-1984), costumière ;

Patronyme germanique